Fangmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Fangmeier (1931–2013), deutscher Theologe 
 Stefen Fangmeier (* 1960), US-amerikanischer Filmregisseur

Fangmeier steht für
 Carl Friedrich Fangmeier, gleichnamiger Kunst- und Ansichtskartenverlag zwischen 1933 und 1945